San Filipo ima više značenja:
 San Filipo (Kozenca)
 San Filipo (Frozinone)
 San Filipo (Mesina)
 San Filipo (Napulj)
 San Filipo (Peruđa)
 San Filipo (Raguza)
 San Filipo (Ravena)
 San Filipo (Ređo di Kalabrija)
 San Filipo (Ređo Emilija)
 San Filipo (Rijeti)
 San Filipo (Vičenca)